Misse steht für
 MISSE, Materials International Space Station Experiment
 Misse (Moor), Waldmoorart
Siehe auch:
Mise
Missé